Mistrzostwa Jugosławii w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne, krajowe rozgrywki sportowe, organizowane od 1945 roku przez Jugosłowiański Związek Piłki Siatkowej, mające na celu wyłonienie najlepszego siatkarskiego zespołu w Jugosławii.

Mistrzostwa odbywały się w latach 1945-1991. W 1945 roku o mistrzostwo walczyły drużyny narodowe. Po rozpadzie SFR Jugosławii poszczególne państwa byłej Jugosławii zaczęły organizować własne krajowe rozgrywki.

Od sezonu 1991/1992 organizowane były rozgrywki o mistrzostwo Federalnej Republiki Jugosławii.

Medaliści

SFR Jugosławii

FR Jugosławii

Bibliografia 
 

Piłka siatkowa w Jugosławii